Ротурас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вильуэркас. Занимает площадь 11,51 км². Население — 38 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Покровителем города считается святой Эстебан.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Вальядолида